De CECAFA Cup 1976 was de 4e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 6 november tot en met 14 december 1976 en werd gehouden in Zanzibar. Oeganda won het toernooi voor de tweede keer in de geschiedenis door in de finale Zambia (2–0) te verslaan.

Stadion

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1976 op rsssf

Voetbal in 1976
Voetbal in Tanzania
CECAFA Cup
Sportevenement in Tanzania